Royal Indian Open 2012 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2012 z cyklu Royal Indian Open rozgrywany w dniach 5–11 listopada 2012 roku w Pune na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Indiach